Rivercress ist die Bezeichnung für folgende Orte:

 River Cess County, County in Liberia, auch als River Cess oder Rivercess bekannt
 Cestos City, Hauptstadt des gleichnamigen County in Liberia